Ву́лиця Лобаче́вського — назва вулиць у різних населених пунктах України та Росії.

Вулиця Лобачевського — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Лобачевського — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Лобачевського — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Лобачевського — вулиця в місті Луганськ.
 Вулиця Лобачевського — вулиця в місті Полтава.
 Вулиця Лобачевського — вулиця в місті Суми.
 Вулиця Лобачевського — вулиця в місті Ужгород.
 Вулиця Лобачевського — вулиця в місті Харків.

Колишні назви:
 Вулиця Лобачевського — колишня назва вулиці Лесі Палаєвської у місті Володимир.
 Вулиця Лобачевського — колишня назва вулиці Союзу українок у місті Львів.
 Вулиця Лобачевського — колишня назва вулиці Юзефа Лободовського у місті Луцьк.

Вулиця Лобачевського — вулиця в місті Казань.
 Вулиця Лобачевського — вулиця в місті Москва.
 Вулиця Лобачевського — вулиця в місті Пенза.
 Вулиця Лобачевського — вулиця в місті Ростов-на-Дону.

Вулиці, названі на честь людей